Хомустах () — название населённых пунктов в Республике Якутия, Россия.

 Хомустах — село в Верхневилюйском улусе Якутии, образует Намский наслег.
 Хомустах — село в Верхневилюйском улусе Якутии, образует Хомустахский наслег.
 Хомустах — село в Мегино-Кангаласском улусе Якутии.
 Хомустах — село в Усть-Алданском улусе Якутии, образует Батагайский наслег.
 Хомустах — село в Усть-Алданском улусе Якутии, входит в Легёйский наслег.